Mondiali 1929 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1929:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1929 – 32ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1929 – 9ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1929 – 27ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1929 – 28ª edizione

Sci nordico 
Campionati mondiali di sci nordico 1929 – 6ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1929 – 3ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1929 – 26ª edizione